Taxanthema är ett släkte av triftväxter. Taxanthema ingår i familjen triftväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Triftväxter
Taxanthema